Гладкий Іван — військовий діяч Гетьманщини та Слобідської України XVII століття, переяславський городовий отаман (1638), полковий старшина Миргородського полку (1649), охтирський полковник (1658—1670-ті). Родич Матвія Гладкого.
 Гладкий Іван — військовий діяч Гетьманщини XVII століття, наказний корсунський полковник (1671), охотницький полковник у Петра Дорошенка (1671—1674), гельмязівський сотник (1674).
 Гладкий Іван Іванович — український радянський профспілковий діяч. Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок